Parigny puede referirse a: 

 Parigny, comuna francesa en Loira.
 Parigny, comuna francesa en Mancha.